Павел Ребёнок:
 Ребенок, Павел Алексеевич (1980—2020) — латвийский присяжный адвокат и политик.
 Ребенок, Павел Викторович (род. 1985) — украинский футболист.
 Ребенок, Павел Иванович (1913—1997) — Герой Советского Союза.